Kazimierz Sołtysik (1893–1939), nauczyciel, żołnierz WP
 Kazimierz Sołtysik (1918–1992), kurier ZWZ, żołnierz AK, bibliotekarz